«Реаниматор» — четвёртый альбом хэви-метал-группы «Скорая помощь», записанный в 1992 году. После ухода Алексея Полякова тексты для песен пришлось писать басисту Игорю Григорьеву, которому также помогал весь коллектив. Переиздан в 2011 году на лейбле Metalism Records.

Список композиций 
 «Про шофера Колю, бывшего пионера» (С.Титов — И.Григорьев)
 «Российская Мафиозная» (С.Титов — А.Поляков)
 «Песня про любовь» (В.Петров — «Скорая помощь»)
 «Гегемон» (В.Петров — И.Григорьев)
 «Я ненавижу тебя» (С.Титов — И.Григорьев)
 «Рок-н-ролл» (В.Петров — «Скорая помощь»)
 «Старый рокер» (В.Петров — А.Поляков)
 «Чёрный Снег» (А.Федоров — А.Федоров)
 «Эй, вы!» (В.Петров — А.Поляков)
 «Хэви-метал-мэн» (В.Петров — А.Поляков)
 «Мой Сосед» (В.Петров, А.Федоров — А.Поляков, А.Федоров)

Участники записи 
 Валерий Андреев — вокал
 Валерий Петров — гитара
 Сергей Титов — гитара
 Александр Шестов — бас
 Александр Жаров — ударные

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом «Реаниматор» в журнале Dark City № 61, 2011 год 

Альбомы группы «Скорая Помощь»
Альбомы Metalism Records